Gülməmmədli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Gülməmmədli – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian